Furnes ist

 ein Ort in der Kommune Ringsaker, Norwegen, siehe Furnes (Norwegen)
 die französische Bezeichnung von Veurne